Гостивар:

 Гостивар — город в Македонии в регионе Полог.
 Гостивар — община в Республике Македонии.